Conrads ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Conrads (* 1979), deutsche Politikerin (DIE LINKE)
 Bernhard Conrads (* 1944), deutscher Verbandsfunktionär
 Doris Conrads (* 1949), Künstlerin, lebt und arbeitet in Marburg
 Heinz Conrads (1913–1986), österreichischer Schauspieler, Conférencier und Wienerlied-Interpret
 Heinrich Conrads (1940–2022), deutscher Sportfunktionär im Ju-Jutsu

 Norbert Conrads (* 1938), deutscher Historiker
 Ulrich Conrads (1923–2013), deutscher Architekturkritiker, Stadtplanungskritiker und Publizist

Siehe auch: 
 Konrads